Панамериканский чемпионат по борьбе 2001 года проходил с 14 по 18 мая в Санто-Доминго (Доминиканская Республика).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Ссылки 
 Wrestling Database 

2001
Май 2001 года
2001 год в Доминиканской Республике
2001 год в борьбе
Международные спортивные соревнования в Санто-Доминго
Панамериканские чемпионаты в 2001 году
Панамериканские чемпионаты в Доминиканской Республике